Thumb peut désigner :
 pouce en anglais ;

Titres

Patronyme 

 Peter Thumb (1681-1766), architecte autrichien.

Pseudonyme 

 Charles Sherwood Stratton (1838-1883), de son nom de scène Tom Thumb, nain de cirque américain.

Toponyme

Vulcan's Thumb, un stratovolcan fortement érodé situé directement sur l'arête sud du pic Pyroclastic.

Devils Thumb, une montagne située à la limite entre l'Alaska et la Colombie-Britannique ;
 The Thumb, une région de l'État américain du Michigan.

Divers 
 Thumb-2, un jeu d'instruction (informatique).

Voir aussi 
 
Patronyme austro-bavarois